USS Pocahontas ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos nombrados de este modo en memoria de Pocahontas,la hija mayor de Wahunsonacock, más conocido como jefe Powhatan, jefe de la confederación algonquina. 

 , fue un buque propulsado mediante máquina de vapor y hélice adquirido en Boston el 20 de marzo de 1855; dado de alta como USS Despatch el 17 de enero de 1856 y renombrado USS Pocahontas el 27 de enero de 1860.
 , fue un remolcador oceánico renombrado  el 1 de septiembre de 1917.
 , fue el buque alemán Princesa Irene, tomado por los Estados Unidos en 1917 y que sirvió como transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. 
 , fue un remolcador transferido al servicio naval en diciembre de 1942.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos